Чемпионат Африки по баскетболу 2011 года прошёл в Мадагаскаре с 17 по 28 августа. Это 26-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных.

По результатам соревнований пройдёт отбор на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

Квалификация 

Все команды зоны 7 снялись с отборочного турнира, и эта зона не будет представлена на чемпионате.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
{{Турнир16

|||84||46
||

Одна восьмая финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Матчи за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Матчи за 9-16 места

Итоговая таблица

Ссылки 
 FIBA Африка
 Официальный сайт турнира

2011
2011 год в баскетболе
Август 2011 года
Чемпионаты Африки в 2011 году
Международные спортивные соревнования на Мадагаскаре